Duiker (otok), otok u zaljevu Hout u blizini Kaapstada, u Južnoj Africi
 Duiker (prezime), nizozemsko i južnoafričko prezime